Kurt Erdmann - um historiador alemão.
Dieter Erdmann - um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.
Desambiguações de sobrenomes